Соревнования по командным прыжкам с большого трамплина (К-125) и лыжной эстафете 4×5 километров в лыжном двоеборье на зимних Олимпийских играх 2018 года прошли 22 февраля. Местом проведения соревнований стали центр прыжков и центр лыжных гонок, расположенных в курорте Альпензия. Расчётная дальность трамплина — 140. Прыжки с трамплина начались в 16:30 по местному времени (UTC+9), а лыжная гонка в 19:20. 

В соревнованиях приняли участие 10 сборных по 4 спортсмена в каждой. 

После прыжков лидировали австрийцы, выигрывая на старте лыжной эстафеты 6 секунд у немцев и 19 секунд у японцев. В эстафете очень уверенно выступила команда Германии, выиграв 52 секунды у норвежцев, ставших вторыми. Австрийцы стали третьими. Сборная Германии победила в командном первенстве на Олимпийских играх впервые с 1988 года. Сборные Германии и Австрии завоевали медали в командном первенстве на пятых подряд Олимпийских играх (2002, 2006, 2010, 2014, 2018).

Медалисты

Результаты

Прыжки с трамплина

Лыжная гонка

Ссылки 
 Лыжное двоеборье на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте международной федерации лыжных видов спорта (FIS)